Imming ist der Ortsname von

 Imming (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Imming (Schönau), Ortsteil der Gemeinde Schönau, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Imming (Wurmsham), Ortsteil der Gemeinde Wurmsham, Landkreis Landshut, Bayern
 Imming (Gemeinde Bruck am Ziller), Ortschaft von Bruck am Ziller, Bezirk Schwaz, Tirol

Siehe auch:
 Iming
 Immink